Tsåutsojaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tsåutsojaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (59,8 ha)
Tsåutsojaure (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,24 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn